Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Japan Women's Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonsko-český pár Šúko Aojamová a Renata Voráčová, jehož členky nestartovaly společně. Aojamová nastoupila s Makoto Ninomijovou, aby ve čtvrtfinále podlehly Čanovým. Voráčová se rozhodla na turnaji nestartovat.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýše nasazený tchajwanský pár sester Chao-čching a Jung-žan Čanových, který ve finále zdolal japonskou dvojici Misaki Doiová a Kurumi Naraová, startující na divokou kartu, po hladkém průběhu 6–1 a 6–2.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Chao-čching získala jubilejní desátou deblovou trofej na okruhu WTA Tour a starší sestra Čan Jung-žan šestnácté turnajové vítězství. Jednalo se o jejich čtvrtý triumf v probíhající sezóně a po Cincinnati Masters 2015 druhý v rozmezí měsíce.

Nasazení párů 
 ' Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Čuang Ťia-žung /  Liang Čchen (semifinále)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (čtvrtfinále)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2015
Tenis v Japonsku v roce 2015